Freylinger Gast (Neudorf, 1931. július 2.–1991) luxemburgi nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Labdarúgóként
1946-ban Rapid Neudorf csapatában játszott.

Labdarúgó-játékvezetőként
A játékvezetésből 1958-ban vizsgázott. Ellenőreinek, sportvezetőinek javaslatára lett az I. Liga játékvezetője. Pályafutása alatt 869 mérkőzést vezetett, 375 találkozón ellenőrként működött. Az aktív nemzeti játékvezetéstől 1977-ben vonult vissza.

Sportvezetőként
1979-től 2004-ig a Luxemburgi labdarúgó-szövetség játékvezetőinek elnöke.

Források 
REFEREE - a Luxemburgi Labdarúgó-szövetség lapja 2003/2004 szezon 7. kiadványa

Luxemburgi labdarúgó-játékvezetők
1931-ben született személyek
1991-ben elhunyt személyek